Stora Hjortsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Hjortsjön (Femsjö socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (17,9 ha)
Stora Hjortsjön (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (8,41 ha)

Se även
Hjortsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn